Ustawa o ochronie przyrody – ustawa dotycząca ochrony przyrody.

W Polsce obowiązywały:
 Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody, 
 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody, 
 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przypisy